По́стников — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Постников, Анатолий Васильевич (1933—2008) — советский и российский агрохимик и почвовед.
 
 Постников, Валентин Юрьевич (род. 1970) — российский детский писатель.
 Постников, Валерий Викторович (1945—2016) — советский хоккеист, советский и российский хоккейный тренер.
 
 
 Постников, Владимир Ефимович (1849—1908) — российский экономист-статистик.

 Постников, Дмитрий Иванович (1706 — ?) — русский военный, генерал-майор с 25.12.1755
 Постников, Евгений Иванович (род. 1986) — российский и казахстанский футболист.
 Постников, Иван Матвеевич (1906—1990) — советский учёный-электротехник.
 Постников, Леонард Дмитриевич (1927—2015) — заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин Пермского края.
 
 Постников, Нестор Васильевич (1821—1913) — российский врач.
 Постников, Николай Яковлевич (1857—1931) — священник РПЦ, священноисповедник.
 
 Постников, Полиен Николаевич (1898—1978) — советский медик.
 
 Постников, Станислав Иванович (1928—2012) — советский военачальник, генерал армии.
 Постников, Филипп Витальевич (род. 1989) — российский футболист.
 Постников, Юрий Михайлович (Юрий Дружков) (1927—1983) — советский детский писатель.

Топоним 
 Постников — хутор, Корочанский район, Белгородская область



См. также 
 Посников
 Постниковы